Amos kan de volgende betekenissen hebben:

Amos (boek), boek uit de Hebreeuwse Bijbel
Amos (profeet), profeet en naamgever van het Bijbelboek
Amos (film), een televisiefilm uit 1985 met Kirk Douglas
AMOS BASIC, dialect van de programmeertaal BASIC voor de Amiga computer
Nijel Amos, Botswaans atleet
Tori Amos, Amerikaans pianiste en singer-songwriter
Amos (Canada), plaats in de Canadese provincie Quebec
 Amos van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (594-601)